Dorotee è il nome dato alle suore delle varie congregazioni femminili intitolate a santa Dorotea, tutte derivate dalla pia Opera di Santa Dorotea fondata a Calcinate (Bergamo) da Luca e Marco Celio Passi nel 1815 per l'assistenza delle fanciulle abbandonate:
Suore Maestre di Santa Dorotea, S.M.S.D.;
Suore di Santa Dorotea di Cemmo, I.S.D.C.;
Suore di Santa Dorotea della Frassinetti, S.S.D.;
Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori, S.D.V.I..

Il gruppo politico democristiano dei Dorotei prende il nome dal convento romano delle Dorotee della Frassinetti al Gianicolo, dove quanti intendevano aderire alla corrente si riunirono nel 1959.